Termin -{S49}- ima više značenja.

 S-oznake, S49: Čuvati isključivo u odgovarajućem pakovanju
 -{USS S-49 (SS-160)}-, podmornica